Јагњило може бити:

 Јагњило (Младеновац), насељено место у општини Младеновац, Република Србија
 Јагњило (Владичин Хан), насељено место у општини Владичин Хан, Пчињски округ, Република Србија
 Јагњило (Бугарска), село у општини Ветрен, област Варна, Република Бугарска